Herning Hus er en bygning i Herning, der oprindeligt var et lager for rebslager N. A. Jensen. Bygningen blev opført i 1905 af arkitekt Victor Gullev.

Historie 
Herning Hus er opført i 1905 af arkitekt Victor Gullev efter ønske fra rebslager N. A. Jensen. Victor Gullev er yderligere kendt for i 1907 at have tegnet bygningen på Østergade 7, 7400 Herning og Fauerholt Kirke i 1912. I 2001-2002 gennemgik den gamle beboelses ejendom en facaderenovation, projekteret af Kobra Arkitekter A/S. I dag er bygningen udelukkende brugt til erhverv og i stueetagen af Herning Hus finder man Intersport Herning.

Herning Hus ligger ikke langt fra Torvet i Herning gågade.

Referencer 
 Tinghuset . Hernings Huse. Hentet 23.06.2016.
 Østergade 22 C (apotek) . Hernings Huse. Hentet 23.06.2016.

Eksterne Henvisninger 
 Herning Kommune
 Arkitektur og Byudvikling Herning 
 Dansk Center for Byhistorie - Herning

Hus
Etableret i 1905